390 км, 390-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 390 км — остановочный пункт Казахстанской железной дороги, участок Кокшетау-I — Астана I. Код 692544.
 390 км, он же 391 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Рязанской области. Код 222114.
 390 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Калужской области. Код 187325.
 390 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 049820.
 390 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Тверской области. Код 065330.
 390 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги в Харьковской области. Код 490231.